Grand Falls ou Grandfalls est un toponyme signifiant grandes chutes d'eau en anglais ; il peut désigner :
 Grand-Sault (), ville canadienne du comté de Victoria, au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
 Grand Falls-Windsor, ville canadienne de l'île de Terre-Neuve.
 Diocèse de Grand Falls, diocèse catholique latine au Canada, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.
 Grand Falls—White Bay—Labrador ou Grand Falls—White Bay, ancien nom de la circonscription électorale fédérale de Labrador au Canada, en Terre-Neuve-et-Labrador.
 Grandfalls, ville des États-Unis, dans le comté de Ward au Texas.
 Grand Falls, un système de cascades naturelles aux États-Unis, en Arizona.
 Grand Falls Plaza, village aux États-Unis, dans le Missouri.

Homonymie de localités